НФЛ в сезоне 1957 — стал 38-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф 
 Западная конференция: Детройт Лайонс — Сан-Франциско 49ерс 31:27
 Чемпионская игра НФЛ: Детройт Лайонс — Кливленд Браунс 59:14

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1957.pdf Сезон 1957 года в деталях]

Сезоны НФЛ